The Broken Law – film del 1915 diretto da Oscar Apfel
 The Broken Law – film del 1924 diretto da Paul Hurst
 Broken Laws – film del 1924 diretto da Roy William Neill